Sheep Islands ist der Name folgender Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Sheep Islands (Florida)
 Sheep Islands (Minnesota)
 Sheep Islands (North Carolina)

Siehe auch:
 Sheep Island